2-amino-ethanol (mono-ethanolamine), een chemische verbinding
 Maatschappij tot exploitatie van autobussen en autobusondernemingen, een voormalig openbaarvervoerbedrijf uit de Zaanstreek in Nederland
 Marine Etablissement Amsterdam
 Middle East Airlines, Libanese luchtvaartmaatschappij
 Een afkorting voor de regio Midden-Oosten en Afrika (Middle-East & Africa)